Славка-завирушка, или славка-мельничек () — птица семейства славковых ().

Внешний вид 
Длина тела 11,5—13,5 см, крыла — около 6,5 см; вес — 12—16 г. Основная окраска оперения буроватая. Голова чёрно-серая, маховые крылья тёмно-бурые. Похожа на серую славку, но несколько уступает ей в размерах и имеет на голове тёмную полоску, проходящую на голове от клюва через глаз к затылку.

Распространение 
Живёт повсюду, где есть кусты и живые изгороди (даже в огородах и палисадниках). Рыхлое гнездо строит невысоко на кустах в мае — июне. Европейские особи зимуют в Центральной Африке. В Центральной Европе — с апреля по октябрь. Имеет обширный ареал : от западных границ Европы до Забайкалья, от лесотундры до южной Азии.

Образ жизни 
Держатся большей частью в подлеске, малозаметны. Прилетают поздно, хотя и раньше других славок. Обитают в кустарниках по опушкам, полянам, негустых лесах с развитым подлеском. В степях и лесотундре населяют в основном поймы с кустами.

Питание 
Птицы питаются пауками, брюхоногими моллюсками, ягодами, насекомыми и личинками.

Размножение 
В первые же дни после прилёта самцы начинают петь, сооружают несколько «сигнальных» (недостроенных) гнёзд. С образованием пары одно гнездо достраивается вместе. Гнездо на кусте на высоте от 0,2 до 1,5 м, иногда до 6—8 метров. В кладке 3—7, чаще 5 яиц неярко-белого цвета с серовато-бурыми пятнами. Птенцы оставляют гнездо в возрасте 11—13 дней, ещё не умея летать. Взрослые кормят их до возраста 3-4 недели.

Подвиды 
 S. c. minula встречается на западе ареала, меньше и светлее;
 S. c. althaea обитает на востоке ареала, крупнее и темнее.

Примечания

Литература 

 Энциклопедия декоративных и экзотических птиц/ Авт-сост. А. П. Умельцев. — М.: Локид-Пресс, 2002. — 368 с ISBN 5-320-00436-2
 
 Svensson, L.; Grant, P. J.; Mullarney, K.; Zetterström, D.: Der neue Kosmos-Vogelführer — Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart. 1999. ISBN 3-440-07720-9

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Славка-завирушка

Птицы Евразии
Славки
Животные, описанные в 1758 году